Pierluigi Ciriaci – regista italiano
Pietro Ciriaci – cardinale e arcivescovo cattolico italiano